Kollerup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Kollerup Sogn (Jammerbugt Kommune)
 Kollerup Sogn (Vejle Kommune)